Godless ist der Titel folgender Werke:

 Godless (Film), bulgarisches Filmdrama von Ralitza Petrova (2016)
 Godless (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (seit 2017)